Хальзево — название населённых пунктов в России:

 Хальзево — деревня в Дмитровском районе Орловской области.
 Хальзево — деревня в Мценском районе Орловской области.